Judenberg bezeichnet:

 Judenberg, ehemaliges Ghetto der Juden in Floß; siehe Jüdische Gemeinde Floß
 Judenberg, Straße mit Baudenkmälern in Coburg; siehe Liste der Denkmäler in Coburg/J
 Judenberg, Gemarkung in Augsburg; siehe Liste der Baudenkmäler in Augsburg-Lechviertel, östliches Ulrichsviertel
 Judenberg, früherer Name des Pfingstberges in Potsdam (1743–1817) aufgrund der Anlage des Jüdischen Friedhofs
 Judenberg (Duggendorf), Ortsteil der Gemeinde Duggendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Judenberg oder Himmelsacker (386 m), Berg in kreisfreier Stadt Coburg, Bayern; siehe Bismarckturm (Coburg)
 Judenberg (Gemeinde Minihof-Liebau), Ortsteil von Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

Judenberg ist der Lagename einiger jüdischer Friedhöfe:
 Jüdischer Friedhof Burg
 Jüdischer Friedhof Jebenhausen
 Jüdischer Friedhof (Kindenheim)
 Jüdischer Friedhof (Laupheim)
 Jüdischer Friedhof Lünen
 Jüdische Gemeinde Neuburg an der Kammel
 Jüdischer Friedhof (Pretzfeld)
 Jüdischer Friedhof (Reifferscheid)
 Jüdischer Friedhof (Schweinheim, Aschaffenburg)
 Jüdischer Friedhof (Świdwin)
 Jüdischer Friedhof (Úštěk)